Кубок Німеччини з футболу 2020—2021 — 78-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині. Титул вп'яте здобула Боруссія (Дортмунд).

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 вересня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 вересня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 вересня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 вересня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 жовтня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 листопада 2020

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 грудня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 грудня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 січня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 січня 2021

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 лютого 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 лютого 2021

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 березня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 березня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 квітня 2021

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 травня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 травня 2021

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Німеччини на soccerway 

2020–2021
Німеччина
Німеччина
2020 у німецькому спорті
2021 у німецькому спорті